Aachener Straße steht für folgende Straßen:

 Aachener Straße (Düren)
 Aachener Straße (Düsseldorf)
 Aachener Straße (Köln)
 Aachener Straße (Trier)